Bazzanesi – abitanti di Bazzano (L'Aquila)
Bazzanesi – abitanti di Bazzano (Neviano degli Arduini)
Bazzanesi – abitanti di Bazzano (Valsamoggia)